

Боґушувка — село в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Богушівка (Боґушувка) — село в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства